Báthory ist der Name von: 

 Báthory (Adelsgeschlecht), ein ungarisches Adelsgeschlecht

Personen:
 Andreas Báthory (Bischof) (1329–1345), Bischof von Großwardein
 Andreas Báthory (1563–1599), Kardinal, Fürst von Siebenbürgen
 Anna Báthory (1594–1636), Schwester von Gabriel Báthory
 Balthasar Báthory (1560–1594), Bruder von András Báthory
 Christoph Báthory (1530–1581), Bruder von König Stephan Báthory
 Dennis Báthory-Kitsz (* 1949), US-amerikanischer Komponist
 Gabriel Báthory (1589–1613), Fürst von Siebenbürgen
 Georg Báthory (1534–1571), ungarischer Großgrundbesitzer und Offizier
 Elisabeth Báthory (eig. Erzsébet, 1560–1614), Gräfin, bekannt als „Blutgräfin“
 Nicolaus Báthory (1435–1506), Bischof von Vác 
 Sigismund Báthory (1572–1613), Fürst von Siebenbürgen 
 Sophia Báthory (1629–1680), Ehefrau von Georg II. Rákóczi, des Fürsten von Siebenbürgen

Siehe auch:
 Bathory, Batory, Bátori

 Stephan-Báthory-Stiftung